Уильям Пейли (; июль 1743 — 25 мая 1805) — английский философ, апологет христианства, отстаивавший разумный замысел в природе.

Родился в Питерборо, учился в Гигглсвикской школе, директором которой был его отец, и в колледже Христа в Кембридже, который окончил в 1763 году и преподавать в котором начал с 1768 года.

В своей работе «» (1802) утверждал, что подобно тому, как сложный часовой механизм предполагает существование часовщика, создавшего его, так и организованность и целесообразность, существующие в мире, подтверждают существование создавшего этот мир Бога.

Уильям Пейли умер 25 мая 1805 года и был похоронен в Карлайлском соборе со своими двумя женами. Его вторым сыном был архитектор Эдвард Грэм Пейли, а его внуком был ученый Фредерик Апторп Пейли.

Работы 
 Принципы морали и политической философии / The Principles of Moral and Political Philosophy, (1785)
 Horae Paulinae, or the Truth of the Scripture History of St Paul, (1790)
 Обзор христианских свидетельств / View of the Evidences of Christianity, (1794)
 Естественная теология / Natural Theology: or, Evidences of the Existence and Attributes of the Deity (12th ed.), London: J. Faulder (1802)

Примечания

Ссылки 
 Berkeley: Paley

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Колледжа Христа
Философы Великобритании
Богословы Великобритании